Westerhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wilhelm Westerhoff (1763–1806), deutscher Komponist
 Günter Westerhoff (1923–2015), deutscher Schriftsteller
 Horst-Dieter Westerhoff (* 1941), deutscher Honorarprofessor und Politiker
 Johannes Westerhoff (* 1947), deutscher Diplomat 
 Jörg Westerhoff (* 1930), deutscher Politiker von Bündnis 90/Die Grünen
 Matthias Westerhoff (* 1961), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker
 Nadine Westerhoff (* 1983), deutsche Fußballschiedsrichterin

Siehe auch:
 Westerhof (Begriffsklärung)
 Westhoff